Гуния (Гуниа) () — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Гуния, Автандил Леванович (1912—1997) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор экономических наук, профессор, академик АН Грузинской ССР..
 Гуния, Гуджа Бидажович (1895 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Гуния, Тариел Константинович (1924 — ?) — Герой Социалистического Труда.

 Другой вариант — Гуниа
 Гуниа, Валико Леванович (1862—1938) — грузинский актёр, драматург, режиссёр, театральный деятель, критик и переводчик. Народный артист Грузинской ССР (1933)